

Persone 
Cristina Bonometti – calciatrice italiana
Laura Bono, nata Laura Bonometti – cantautrice italiana
Marco Bonometti – imprenditore italiano
Riccardo Bonometti – calciatore italiano
Stefano Bonometti – calciatore, dirigente sportivo e allenatore di calcio

Pagine correlate 
 Bonomi
 Bonomini